Кідд () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Вільям Кідд (1645–1701) — англійський капер.
 Тайсон Кідд (1980) — канадський реслер.
 Тревор Кідд (1972) — канадський хокеїст.

Англійські прізвища